Dies ist die Liste aller Stationen der Metro Moskau, die sich in Betrieb befinden. Das Moskauer Metrosystem hatte Stand Ende 2021 250 Stationen auf insgesamt 15 Linien:

Die Liste ist in vier Tabellen unterteilt, in denen Stationen – gemäß der deutschen Transkription ihrer Namen alphabetisch sortiert – aufgeführt sind. Bietet eine Metrostation Umsteigemöglichkeiten zu anderen Stationen, ist dies in der fünften Spalte vermerkt, wobei der Name des Umsteigebahnhofs, sofern abweichend, mit aufgeführt ist. In der achten Spalte sind, falls vorhanden, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und sonstige bekannte oder bemerkenswerte Objekte aufgeführt, die sich in der Nähe der Station (meist fußläufig erreichbar) befinden.

A–J

K–O

P–S

T–Z

Siehe auch 
 Liste der Bahnhöfe in Moskau

Weblinks 

 Offizielle Website der Metro Moskau (russisch, englisch)

Anmerkungen 

 
Moskau Metro
Moskau